Штат Аризона включает в себя 15 округов. В период с 1865 по 1871 год существовал также округ  (). Четыре округа (Мохаве, Пима, Явапай и Юма) были сформированы в 1864 году после организации территории штата Аризона в 1862 году. Все округа, кроме Ла-Пас, были сформированы к 1912 году, в котором Аризона получила статус штата.

Названия многих из округов воздают должное наследию коренных народов Америки. Всего 9 из 15 округов были названы в честь различных коренных народов, проживающих на территории Аризоны. Три округа имеют испанские названия от языка ранних латиноамериканских исследователей Аризоны: округ Ла-Пас, округ Санта-Круз и округ Пинал. Округ Грэхэм назван в честь горы Грэхэм. Округ Гринли был назван в честь одного из первых поселенцев на его территории.

По федеральному стандарту обработки информации (FIPS), каждый округ имеет пятизначный код. Он состоит из кода штата (04 для Аризоны) и трёхзначного кода округа.

Список округов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Аризона
Округа